Авалон има више значења:
 Авалон (острво), митско острво из легенде о краљу Артуру
 Авалон (Јон)
 Авалон (Флорида)
 Авалон (Џорџија)
 Авалон (Калифорнија)
 Авалон (Њу Џерзи)
 Авалон (Пенсилванија)
 Авалон (полуострво)
 Аеродром Авалон, у Аустралији
 Авалон (филм)